European Tour 2013/2014 – Turniej 2 − trzeci turniej snookerowy wchodzący w skład cyklu Players Tour Championship w sezonie 2013/2014. Turniej ten rozegrany został w dniach 18-21 lipca 2013 w Topsport Centrum w mieście Rotterdam w Holandii.

W finale turnieju zwyciężył Mark Williams, który pokonał Marka Selby’ego 4−3.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: € 25 000 
II miejsce: € 12 000 
Półfinalista: € 6 000 
Ćwierćfinalista: € 4 000 
Ostatnia 16: € 2 300 
Ostatnia 32: € 1 200 
Ostatnia 64: € 700

Pula nagród: € 125 000

Kwalifikacje

Runda 1 
Do 4 frame’ów

Runda 2 
Do 4 frame’ów

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Breaki stupunktowe turnieju 

 142  Matthew Selt
 140, 129, 102  Ryan Day
 140  Rod Lawler
 137, 107  Martin Gould
 137  Stuart Carrington
 136, 132, 115, 111  Mark Selby
 136, 116  Mark Williams
 135  Jimmy Robertson
 132, 100  Fergal O’Brien
 131  Tom Ford
 130  Stephen Maguire
 125, 113  Judd Trump
 125  Martin O’Donnell
 123, 105  Ricky Walden
 119  Hammad Miah

 116, 104  Daniel Wells
 116  Joe Perry
 113  Gareth Allen
 113  Jamie Cope
 111  Robbie Williams
 109, 104, 101  John Higgins
 108, 104  Sam Baird
 107, 104  Anthony McGill
 106  David Gilbert
 103  Sydney Wilson
 100  Jeff Cundy
 100  Michael Georgiou
 100  Luca Brecel
 100  Jamie O’Neill
 100  Mark Joyce

Bibliografia 
 ET 2 na snooker.org

Players Tour Championship 2013/2014
2013 w Holandii
Sport w Rotterdamie